1891 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто один — может означать:

 1891 — натуральное число между 1890 и 1892.
 1891 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1891 — группа звёзд в созвездии Голубь.

В литературе 
 1891 год в литературе

В искусстве 
 1891 год в театре
 1891 год в кино

В музыке 
 1891 год в музыке

В науке 
 1891 год в науке